Smalbroek (plaats), een plaats in Drenthe
Smalbroek (natuurgebied), ook wel Zuidplas